Plaats in Indonesië
 Logandeng (Playen), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Logandeng (Karangdadap), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java